

Patronyme 

 Antonio Abaco, un architecte et graveur italien du  ;
 Evaristo Felice Dall'Abaco (1675-1742), un violoniste, violoncelliste et compositeur italien ;
 Joseph Abaco (1710-1805), un violoncelliste et compositeur belge.

Toponyme 

 îles Abacos, une partie de l'archipel des Bahamas ;
 Great Abaco, la plus grande des îles Abacos ;
 Central Abaco, un district des Bahamas ;
 North Abaco, un district des Bahamas ;
 South Abaco, un district des Bahamas.

Patronyme italien
Homonymie de toponyme